Но́ра Бу́мбиере (; 13 марта 1947 — 12 января 1994) — советская и латвийская эстрадная певица.

Биография 
Нора Бумбиере родилась 13 марта 1947 года в Аугсткалнской волости Елгавского уезда Латвийской ССР.

Училась в Елгавской музыкальной школе, с 1965 года была певицей ансамбля «Jaunība» Елгавского дома культуры, позднее женского вокального ансамбля Рижского эстрадного оркестра (с 1968 года — солистка этого коллектива), солисткой вокально-инструментального ансамбля «Modo» Латвийской филармонии под управлением Раймонда Паулса (1972—1980).

С 1971 года пела в дуэте с мужем Виктором Лапченком, оба принимали участие в записи популярных альбомов Раймонда Паулса «Teic, kur zeme tā», «Kurzeme», «Jūras balss», «Nekal mani gredzenā», «Laternu stundā», «Priekšnojauta». Была участником конкурса фирм грамзаписи Международного фестиваля песни в Сопоте (1976).

В 1980 году, после десятилетнего сотрудничества с Раймондом Паулсом, Нора Бумбиере ушла из ансамбля «Modo». В том же году развелась с Виктором Лапченком.

После 1980 года была певицей различных латвийских ансамблей, в том числе вокально-инструментального ансамбля «Inversija», пела в ресторане.

Болезнь и смерть 
Причиной скоропостижной смерти певицы стал запущенный гепатит. В конце 1993 года Нора Бумбиере попала в больницу, где был поставлен диагноз цирроз печени, однако уже ничего нельзя было сделать.

Скончалась 12 января 1994. Похоронена на Баложском кладбище в Елгаве.

Семья 
 Первый муж — Александр Резниченко, моряк.
 Второй муж — Виктор Лапченок, советский и латвийский эстрадный певец.
 Третий муж — Валерий Белинов, гитарист. В настоящее время живёт в Нью-Йорке.
 Четвёртый муж — Арсен Сулейманов. После смерти Норы Бумбиере уехал в США.

У Норы Бумбиере трое детей — сын Ромуальд (1964—2001, трагически погиб — по дороге с работы домой был убит напавшими на него бандитами), сын Георг (род. в 1981 году, живёт в Елгаве) и дочь Беатрис (род. в 1990, живёт в США). Есть внуки.

Родная сестра Мара Зуструпа (Māra Zustrupa) — певица, основатель и член правления фонда Норы Бумбиере («Noras Bumbieres fonds»).

Память 
В 2012 году в Елгаве, в сквере за городским дворцом культуры, был торжественно открыт памятник Норе Бумбиере.

В память о Норе Бумбиере фонд её имени ежегодно проводит в Елгаве конкурс молодых вокалистов Латвии.

Дискография 
 1971 — «Teic, kur zeme tā»
 1972 — «Kurzeme»
 1973 — «Jūras balss»
 1974 — «Nekal mani gredzenā»
 1974 — «Vēl nav par vēlu»
 1976 — «Laternu stundā»
 1977 — «Priekšnojauta»
 1995 — «Labākās dziesmas»
 2003 — «Nora Bumbiere»

Примечания

Ссылки 
 Сайт фонда Норы Бумбиере
 Фильм о жизни и творчестве Норы Бумбиере

Меццо-сопрано
Умершие в Риге
Умершие от гепатита
Лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады